Погребов — русская фамилия.

Известные носители 
 Погребов, Борис Андреевич (1898—1942) — командующий авиацией Западного фронта.
 Погребов, Виктор Андреевич (до 1897 — после 1920) — начальник штаба 1-й Конной армии. Старший брат Б. А. Погребова.
Погребов, Игорь Сергеевич (1922—2007) — советский инженер-электрофизик